Ге́нрих Ци́ммер:

 Циммер, Генрих Роберт (1890—1943) — немецкий индолог и историк южноазиатского искусства.
 Циммер, Генрих Фридрих (1851—1910) — немецкий кельтолог и индолог.